Gary Browne –  calciatore nordirlandese
 Gary Browne –  cestista portoricano